Ті́мченко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Тімченко Андрій Миколайович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тімченко Віктор Миколайович (* 1947) — український військовик, начальник Донецького вищого військового училища інженерних військ і військ зв'язку.
 Тімченко Володимир Михайлович (1943—2018) — український вчений-гідролог.
 Тімченко Геннадій Анатолійович (* 1973) — український громадсько-політичний діяч, в.о. голови Запорізької обласної державної адміністрації з 24 січня по 7 лютого 2023.
 Тімченко Максим Вікторович (* 1975) — голова правління компанії ДТЕК з 2005 року.
 Тімченко Олександр Володимирович — полковник служби цивільного захисту у відставці, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Тімченко Юрій Леонідович — тренер-викладач з греко-римської боротьби харківської «Школи вищої спортивної майстерності», заслужений працівник фізичної культури і спорту України.

Див. також 
 Тимченко

Примітки